Toffoliho hradlo nebo také hradlo CCNOT je pojem z oboru logických obvodů. Jedná se o logické hradlo, které je reverzibilní, a zároveň platí, že jakýkoliv reverzibilní logický obvod lze sestavit za použití výhradně Toffoliho hradel. Pojmenováno je po Tommasu Toffolim, italsko-americkém elektroinženýrovi, který jej objevil.

Funkce 
Má tři vstupy a tři výstupy. První dva vstupy jsou jen okopírovány na výstupy, zatímco třetí výstup je negací třetího vstupu, je-li na obou prvních vstupech logická jednička, jinak je rovněž kopírován.

Formální vyjádření

Reference 

Logické obvody